Osoby
 Alina Margolis-Edelman – polska lekarka i działaczka społeczna
 Daniel Edelman – amerykański przedsiębiorca, założyciel Edelman
 Dżoj (Josifowna) Edelman – rosyjski językoznawca
 Fanny Edelman – argentyński komunista i feministka
 Gerald Edelman – amerykański biolog molekularny i biochemik, laureat Nagrody Nobla (1972)
 Herb Edelman – amerykański aktor
 Julian Edelman – amerykański piłkarz
 Marek Edelman – polski działacz polityczny i społeczny, lekarz kardiolog, jeden z przywódców powstania w getcie warszawskim
 Marian Wright Edelman – amerykańska działacz na rzecz praw dziecka
 Murray Edelman – amerykański politolog
 Paweł Edelman – polski operator filmowy
 Randy Edelman – amerykański kompozytor i dyrygent
 Tomasz Edelman – polski operator filmowy, pedagog

Zobacz też 
 Edelmann
 Edelson (Edelsohn, Ejdelson)